Не́лли Влади́мировна Ува́рова (род. , , Литовская ССР, СССР) — российская  театра, кино и дубляжа.

Биография

Ранние годы 
Родилась 14 марта 1980 года в литовском городе Мажейкяй в русско-грузинско-армянской семье.

Отец — Владимир Георгиевич Уваров — инженер-технолог, мать — Галина Григорьевна Уварова (до замужества Халатова), по профессии экономист, в прошлом спортсменка, кроме работы по основной специальности, преподавала спортивную гимнастику. Старшая сестра Елена — дизайнер.

Нелли было два года, когда семья переехала в Тбилиси, где жили родители матери. Когда ей исполнилось 9 лет, Грузия вступила в период политической нестабильности, которая переросла в межэтнические конфликты и гражданскую войну. В этих тяжёлых условиях семья прожила 5 лет. В 1994 году они переехали в Москву, где оказались в статусе беженцев, не было ни жилья, ни денег, ни работы. Но постепенно все трудности были преодолены. В 1997 году Нелли окончила школу и поступила на актёрский факультет ВГИКа.

Окончила ВГИК в 2001 году (мастерская Г. Г. Тараторкина).

Карьера 
С 1999 года Уварова начинает сниматься в кинолентах.

С 2001 года служит в Российском академическом Молодёжном театре (РАМТ), где играет разноплановые роли от Элли в «Волшебнике изумрудного города» до Натали Герцен в «Береге Утопии». Является одной из ведущих актрис Российского академического Молодёжного театра (РАМТ).

В 2004 году получила премию за лучшую женскую роль на Международном фестивале «Радуга» (Моноспектакль «Правила поведения в современном обществе»). После выхода этого спектакля актрису номинировали на премию «Золотая маска».

В 2005 году актрису приглашают на главную роль сериала «Не родись красивой», в котором Нелли исполняет роль «очаровательной дурнушки» — Екатерины Пушкарёвой. На съёмочной площадке работает вместе с родной сестрой Еленой Уваровой. Елена — художник по костюмам.

В 2006 году на экраны выходит первый полнометражный фильм с участием Нелли Уваровой (не считая эпизода в «Бумере») «Я остаюсь» Карена Оганесяна.

В 2007 году получает приглашение на роль Веры в 40-серийном сериале «Атлантида», который с успехом прошёл на канале СТС (Россия) и «1+1» (Украина).

В 2011 году становится идейным вдохновителем и организатором социального бизнес-проекта «Наивно? Очень» — сначала был создан интернет-магазин для продвижения изделий ребят с тяжёлыми ограничениями жизнедеятельности, проходящих обучение мастерству в творческих мастерских Колледжа № 21. Затем появились свои производственные и творческие мастерские, рабочие места и свой магазин, уже в реальности.

В 2016 году в паре с танцором Евгением Раевым приняла участие в шоу телеканала «Россия» «Танцы со звёздами». Их пара заняла в этом проекте 2 место и получила приз зрительских симпатий.

Личная жизнь 
 Первый брак (2005—2009) с режиссёром Сергеем Пикаловым.
 Второй брак (2011 — наст. время) с актёром Александром Гришиным.
 Дочь Ия (род. 7 апреля 2011).
 Сын Игнатий (род. 1 ноября 2016).

Творчество

Роли в кино

Съёмки в клипах 
 1998 — «Ребята с нашего двора» (Любэ)
 2005 — «Если в сердце живёт любовь» (Юлия Савичева)

Озвучивание 
 2004 — «Марина Цветаева. Страсти по Марине»
 Лисистрата
 Волшебник Изумрудного города — Элли
 Артур и минипуты — принцесса Селения
 Горе от ума — Елизавета

Театральные работы 
РАМТ
 1989 год — «Приключения Тома Сойера» Марка Твена Тимоти Мейсона. Режиссёр: Джон Крэнни (США) — Эми Лоренс
 1998 год — «Маленький лорд Фаунтлерой» Ф. Бернетт. Режиссёр: Анна Некрасова — Хромой мальчик
 1999 год — «Марсианские хроники» Рея Бредбери. Режиссёр: Алексей Бородин — Алиса.
 1999 год — «Сон с продолжением» Сергея Михалкова. Режиссёры: Алексей Бородин, Михаил Кисляров
 1999 год — «Незнайка-путешественник» Н. Носова. Режиссёр: Алексей Блохин — Снежинка
 2001 год — «Лоренцаччо» Автор — Альфред де Мюссе. Режиссёр: Алексей Бородин — Луиза Строцци.
 2002 год — «Эраст Фандорин» Автор: Б. Акунин. Режиссёр: Алексей Бородин. Роль — Лиза Эверт-Колокольцева
 2003 год — «Таня» Алексея Арбузова. Режиссёр Александр Пономарёв — Дуся
 2003 год — «Тень» Е. Л. Шварца. Режиссёр: Юрий Ерёмин — Аннунциата
 2003 год — «Правила поведения в современном обществе» Просто лекция (моноспектакль) Ж.-Л. Лагарс. Режиссёр: Александр Назаров — Лектор
 2004 год — «Волшебник изумрудного города» А. М. Волкова. Режиссёры: Алексей Блохин, Алексей Весёлкин — Элли
 2004 год — «Идиот» Ф. М. Достоевского. Режиссёр: Режис Обадиа (Франция) — Аглая Епанчина
 2004 год — «Forever» Аурни Ибсен (Исландия). Режиссёр: Райво Трасс — Сусанна
 2005 год — «А зори здесь тихие…» Бориса Васильева. Режиссёр: А. С. Устюгов — Соня Гурвич
 2007 год — «Берег Утопии» (Трилогия: «Путешествие» («Voyage»), «Кораблекрушение» («Shipwreck») и «Выброшенные на берег» («Salvage»)) Тома Стоппарда. Режиссёр: Алексей Бородин — Натали Беер, Натали Герцен, Мэри Сатерленд
 2008 год — «Красное и Чёрное» Юрия Ерёмина (по роману Стендаля). Режиссёр: Юрий Ерёмин — Госпожа де Реналь
 2009 год — «Под давлением 1-3» (ночной проект) Роланда Шиммельпфеннига. Режиссёр: Егор Перегудов — Ангелика
 2009 год — «Почти взаправду» Тоон Теллеген. Режиссёр: Екатерина Половцева — Ласка, Бабочка
 2010 год — «Алые паруса» А. Грина. Режиссёр: Алексей Бородин — Мэри
 2010 год — «Ничья длится мгновение» Ицхокас Мерас. Режиссёр: Миндаугас Карбаускис — Рахиль Липман, Мария Блажевска, Она Климене
 2010 год — «Доказательство» Дэвид Оберн. Режиссёр: Кшиштоф Занусси — Кэтрин
 2010 год — «Чехов-гала» А. Чехов. Режиссёр: Алексей Бородин — Змеюкина
 2012 год — «Скупой» Жан Батист Мольер. Режиссёр: Егор Перегудов — Фрозина, женщина на все руки.
 2013 год — «Лада, или Радость» Т. Кибиров. Режиссёр: Марина Брусникина — Лада.
 2014 год — «Нюрнберг» Эбби Манн. Режиссёр Алексей Бородин — Бертхольт
 2015 год — «Кот стыда» Т.Сапурина, Ю.Тупикина, И.Васьковская. Режиссёр: Марина Брусникина
 2017 год — «Эраст Фандорин» Борис Акунин. Режиссер Алексей Бородин — Амалия Бежецкая
 2017 год — «Хурьма» Наталья Слащева. Режиссер Марина Брусникина — Саша
 2019 год — «Проблема» Том Стоппард. Режиссёр Алексей Бородин — Урсула.
2021 год - «Деревня и Я» Элина Петрова. Режиссер Дмитрий Крестьянкин - Лера, Саша, Вика, Настя, Лера

Спектакли в других театрах
 2002 год — «Русский праздник» по рассказам И. Бунина. Режиссёр: Александр Назаров — Поличка («Театральная мастерская Тараторкина»)
 «Откровения князя Касатского» по повести Л. Толстого «Отец Сергий». Режиссёр — Александр Назаров — Поленька («Театральная мастерская Тараторкина»).
 2002 год — «Арабская ночь» Роланд Шиммельпфеннинг. Режиссёр: Александр Назаров — Фатима («Театральная мастерская Тараторкина» в рамках фестиваля «NET-2002»)
 2002 год — «Любовь на тёмной улице» Ирвина Шоу. Режиссёр: Сергей Пикалов — Муму Банари-Коинталь (Театральная студия Высшей школы экономики)
 2005 год — «Три сестры» А. П. Чехова. Режиссёр: Деклан Доннеллан (Declan Donnellan) — Ирина («Ле Жемо» (Франция) в рамках Международного Чеховского фестиваля)
 2007 год — «Самое дорогое — бесплатно» Юкио Мисима. Режиссёр: Юрий Ерёмин — Кадзуко («Интер Концерт Продакшн»)
 2008 год — «Старший сын» А. Вампилова. Режиссёр: Сергей Надточев — Нина («Добрый театр»)
 2009 год — «Жених с того света» комедия дель арте по мотивам пьесы Карло Гольдони «Слуга двух господ». Режиссёр: Алексей Кирющенко — Беатриче (Театральная компания «Т-ATRE»)
 2010 год — «Все мои сыновья» Артур Миллер. Режиссёр: Кшиштоф Занусси — Энн Дивер («Общенациональная программа „В кругу семьи“»)
 2011 год — «Ханума» Авксентий Цагарели. Режиссёр: Андро Енукидзе — Ханума («Театр Миллениум»)
 2012 год — «Пляски» А.Стриндберг. Режиссёр: Владимир Агеев — Алис («Театр Модернъ»)
 2013 год — «Сосед на неделю, не больше» Мишель Клемон. Режиссёр: Валерий Гаркалин — Софи (Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI»)
 2015 год — «Загадочное ночное убийство собаки» Саймон Стивенс. Режиссёр: Егор Перегудов — Джуди, мать Кристофера («Московский театр Современник»)
 2018 год — «Срочно выйду замуж» В. А. Вебер по мотивам рассказа Сэма Бобрика «Выдать Джанет замуж». Режиссёр: Д.Петрунь — Джанет (Продюсерская компания «КАДР ПЛЮС».
 2019 год — «Иранская конференция» Иван Вырыпаев. Режиссёр: Виктор Рыжаков — Ширин Ширази («Театр Наций»).

Признание и награды 
 «Грант Никиты Михалкова» — ВГИК, Москва, 1998 год.
 «За лучшую актёрскую работу» — Международный кинофестиваль, Милан, 2000 год. (Фильм «Полетели»)
 «За лучшую женскую роль» — Международный фестиваль ВГИК, Москва, 1999 год. (Фильм «Полетели»)
 «Премия за успехи в учёбе от Фонда Ролана Быкова» — ВГИК, Москва, 2000 год.
 «Премия „За вклад в развитие киноискусства“ от Фонда Бондарчука» — ВГИК, Москва, 2001 год.
 Лауреат двух чтецких конкурсов: Конкурса чтецов им. Якова Смоленского (училище им. Щукина) и Всероссийского студенческого конкурса чтецов им. В. Н. Яхонтова (Санкт-Петербург) за чтецкую программу по роману Нодара Думбадзе «Закон вечности», 2001 год.
 «Премия за успехи в учёбе от Киноцентра» — ВГИК, Москва, 2000—2001 годы.
 Премия за лучшую женскую роль на Международном фестивале «Радуга» — (моноспектакль «Правила поведения в современном обществе») 2004 год.
 Номинация за лучшую женскую роль на театральную премию «Золотая Маска» — (моноспектакль «Правила поведения в современном обществе») 2005 год.
 Номинация «Обольстительная женщина» «на театральную премию Чайка» — (за роль Натали Герцен в спектакле «Кораблекрушение» второй части трилогии «Берег Утопии») 2007 год.
 Зрительская премия «ЖЖивой театр» в категории «Лучшая женская роль» — (за роль Натали Беер в спектакле «Путешествие» первой части трилогии «Берег Утопии») 2008 год.
 Театральная премия МК «за лучшую женскую роль» в категории полумэтры — (за роль Натали Герцен в спектакле «Кораблекрушение» второй части трилогии «Берег Утопии») 2008 год.
 Почётный диплом Российского союза правообладателей (РСП) «За вклад в российский кинематограф и театральное искусство» и грант Национального фонда поддержки правообладателей, учреждённого РАО и РСП, проекту «Наивно? Очень» 2011 год.
 Медаль Федеральной службы судебных приставов «За заслуги» за создание положительного образа судебного пристава в сериале «Бывшая жена» 2013 год.
 Премия «Звезда театрала»."Лучшим социальным проектом" назван «Наивно? Очень», 2015 год
 
 Премия Правительства Российской Федерации в области культуры (17 декабря 2015 года) — за создание спектакля «Лада, или Радость» по повести Тимура Кибирова.
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (29 июня 2018 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Примечания

Ссылки 
 http://www.ramtograf.ru/portret-uvarova-05-14.html
 http://www.vgik.info/history/graduating/
 Наивно? Очень Википедия
 https://www.afisha.ru/people/299884/
 https://russia.tv/person/show/person_id/241740/
 https://rusakters.ru/uvarova-nelli.html

Выпускники актёрского факультета ВГИКа
Персоналии:РАМТ
Актрисы озвучивания России